Douze-Janvier ou XII-Janvier ou 12-Janvier, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

12 janvier,  jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Quelques noms de voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, le  : 
 Début d'un violent affrontement aux Anses-d'Arlet opposant Français et Anglais, emporté par l’armée française grâce à l’intervention héroïque des esclaves.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, 12 de Enero ou Doce de Enero
 En Bolivie : événements non connus
 « (Calle) 12 de Enero », à El Alto, dans le département de La Paz.
 « (Calle) 12 de Enero », à Quillacollo, dans le département de Cochabamba.
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 12 de Enero », à Puebla, dans l'État de Puebla.
 Au Paraguay : événements non connus
 « (Calle) 12 de Enero », à Villa Elisa, dans le Département Central.

Culture et divertissement

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
12